Flabbskär är en ö i Åland (Finland). Den ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Flabbskär är mycket platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 0,6 kilometer i nord-sydlig riktning, och 0,7 kilometer i öst-västlig riktning.

I övrigt finns följande på Flabbskär:

 Klemetskär (klippor)

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet